Die Saison 2006/07 – die 37. Feldhockeybundesligasaison der Herren – startete am 30. September 2006 und fand ihren Abschluss bei der Endrunde im Hockeypark am 7./8. Juli 2007. Als hoher Favorit ging laut Umfrage der Deutschen Hockey Zeitung unter den zwölf Erstligisten Titelverteidiger Crefelder HTC mit zehn Nennungen ins Rennen. Als Neulinge starten die Meister der 2. Bundesliga Nord Uhlenhorst Mülheim und der 2. Bundesliga Süd TG Frankenthal. Bis zur Winterpause setzte sich mit sieben Siegen und einem Unentschieden der HTC Stuttgarter Kickers an die Tabellenspitze, stürzte dann aber noch auf den zehnten Platz ab. Frühzeitig konnte sich der Crefelder HTC für die Endrunde qualifizieren, am vorletzten Spieltag sicherte sich der Club an der Alster ebenfalls das Endrundenticket. Im direkten Aufeinandertreffen mit dem Mitbewerber Gladbacher HTC sicherte sich SW Neuss durch ein 2:1 am letzten Spieltag die Qualifikation zum Halbfinale, ebenso wie der Uhlenhorster HC durch ein Unentschieden gegen Alster.

Abschlusstabelle 
Legende:

 Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: Düsseldorfer HC, Nürnberger HTC

Endrunde 
Die Endrunde der vier Erstplatzierten fand in Mönchengladbach statt.

Quellen 
 

2006
Sportsaison 2006/07